2 miejscowości w Polsce: 
 Rysie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dębe Wielkie 
 Rysie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz

Zobacz też:

 Rudy-Rysie
 Rysie (architektura)